Эми́ль Сурéнович Багдасаря́н (р. 1937) — советский футболист, нападающий.

Биография

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру игрока начал в 1956 году в составе фрунзенского «Спартака». После первого круга сезона 1957 года Эмиль пополнил ряды ташкентского «Пахтакора». Спустя сезон он перешёл в ереванский «Спартак». Но по окончании сезона Багдасарян отправился в стан новобранцев первой лиги, одноклубников из Нальчика, где провёл 24 игры. После чего вернулся в Ереван. За год проведённый в Армении Эмиль провёл в высшей лиге СССР 11 встреч, забив один гол. Спустя сезон он стал игроком «Лори» из Кировакана, где и завершил карьеру игрока в 1965 году.

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: знаком * отмечены ячейки, данные в которых, возможно, неполные в связи с отсутствием протоколов кубка СССР 1959/60 годов.

Источники:
 Статистика выступлений взята из книги:

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль  на сайте FootBook.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Алга»
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Лори»